Суперкубок Бельгии по футболу 2011 года () — 33-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2010/11 «Генк» и обладатель Кубка Бельгии 2010/11 льежский «Стандард». Встреча состоялась 21 июля 2011 года в Генке, на стадионе Кристал Арена.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на sporza.be

2011
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Локерен»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2011 году
События 21 июля
Июль 2011 года
Спортивные соревнования в Генке